Sezóna 2007/08 byla 50. sezónou Poháru UEFA. Finále se hrálo 14. května 2008 na City of Manchester Stadium v Manchesteru, kde se utkaly týmy FK Zenit Sankt-Petěrburg z Ruska a Glasgow Rangers ze Skotska. Vítězem se stal ruský celek, který zvítězil 2:0. Zajímavostí je, že trenér vítězů - Zenitu Dick Advocaat, trénoval v letech 1998 až 2002 i Glasgow Rangers, druhého finalistu.

1. předkolo 
 19. 7. a 2. 8.
|-
|align=right|HNK Hajduk Split ||align=center|2:1|| FK Budućnost Podgorica||align=center|1:1||align=center|1:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FK Rudar Pljevlja ||align=center|0:4|| AC Omonia||align=center|0:2||align=center|0:2
|-
|align=right| NK Slaven Belupo ||align=center|8:4|| KS Teuta Durrës||align=center|6:2||align=center|2:2
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FK Bežanija ||align=center|2:2|| KS Besa Kavajë||align=center|2:2||align=center|0:0
|-
|align=right| Sliema Wanderers ||align=center|0:7|| Litex Loveč||align=center|0:3||align=center|0:4
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Vojvodina Novi Sad ||align=center|7:1|| Hibernians FC||align=center|5:1||align=center|2:0
|-
|align=right| Maccabi Tel Aviv FC ||align=center|4:1|| FC Santa Coloma||align=center|0:1||align=center|4:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| NK Široki Brijeg ||align=center|6:3|| FC Koper||align=center|3:1||align=center|3:2
|-
|align=right| FK Vardar ||align=center|0:2|| Anorthosis Famagusta FC||align=center|0:1||align=center|0:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| ND Gorica ||align=center|2:4|| FK Rabotnički||align=center|1:2||align=center|1:2
|-
|align=right| FK Partizan ||align=center|11:1|| HŠK Zrinjski Mostar||align=center|6:1||align=center|5:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC ViOn Zlaté Moravce ||align=center|4:2|| FC Almaty||align=center|3:1||align=center|1:1
|-
|align=right| MTK Budapešť ||align=center|2:2|| FC MIKA Jerevan||align=center|2:1||align=center|0:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski ||align=center|1:0|| Mil-Muğan İmişli FK||align=center|0:0||align=center|1:0
|-
|align=right| GKS Bełchatów ||align=center|2:2 pen.|| FC Ameri Tbilisi||align=center|2:0||align=center|0:2
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Artmedia Bratislava ||align=center|3:3|| FC Zimbru Chișinău||align=center|1:1||align=center|2:2
|-
|align=right| BSC Young Boys ||align=center|5:1|| FC Bananc Jerevan||align=center|1:1||align=center|4:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Nistru Otaci ||align=center|2:2 pen.|| Budapest Honvéd FC||align=center|1:1||align=center|1:1
|-
|align=right| SV Ried  ||align=center|4:3|| Neftçi Baku PFK||align=center|3:1||align=center|1:2
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Vaduz ||align=center|0:2|| FC Dinamo Tbilisi||align=center|0:2||align=center|0:0
|-
|align=right| FK Aktobe ||align=center|3:4|| SV Mattersburg||align=center|1:0||align=center|2:4
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| B36 Tórshavn ||align=center|3:6|| FK Ekranas||align=center|1:3||align=center|2:3
|-
|align=right| Drogheda United ||align=center|4:1|| AC Libertas||align=center|1:1||align=center|3:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Haka ||align=center|3:3|| Rhyl FC||align=center|1:3||align=center|2:0
|-
|align=right| Carmarthen Town FC ||align=center|3:14|| Brann Bergen||align=center|0:8||align=center|3:6
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Flora Tallinn ||align=center|0:2|| Vålerenga IF||align=center|0:1||align=center|0:1
|-
|align=right| EB/Streymur ||align=center|1:2|| MyPa||align=center|0:1||align=center|1:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Dungannon Swifts FC ||align=center|1:4|| FK Sūduva Marijampolė||align=center|1:0||align=center|0:4
|-
|align=right| UN Käerjeng 97 ||align=center|2:2|| Lillestrøm SK||align=center|1:2||align=center|1:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FK Liepājas Metalurgs  ||align=center|3:2|| FC Dynamo Brest||align=center|1:1||align=center|2:1
|-
|align=right| Helsingborgs IF ||align=center|9:0|| Narva JK Trans||align=center|6:0||align=center|3:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Midtjylland ||align=center|4:4|| Keflavík||align=center|2:3||align=center|2:1
|-
|align=right| KR ||align=center|1:2|| BK Häcken||align=center|1:1||align=center|0:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| St Patrick's Athletic FC ||align=center|0:5|| Odense BK||align=center|0:0||align=center|0:5
|-
|align=right| HJK Helsinki  ||align=center|3:0|| FC Etzella Ettelbruck||align=center|2:0||align=center|1:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Glentoran FC ||align=center|0:9|| AIK Stockholm||align=center|0:5||align=center|0:4
|-
|align=right| Skonto FC ||align=center|1:3|| FK Dinamo Minsk||align=center|1:1||align=center|0:2
|}

Poznámky

Externí odkazy

2. předkolo 
Druhé předkolo Poháru UEFA bylo rozlosováno 3. srpna ve švýcarském Nyonu. K postupujícím z prvního předkola se připojilo dalších 27 klubů, včetně vítězné jedenáctky celků z Poháru Intertoto, a společně budou všichni bojovat o postup do prvního kola Poháru UEFA.

|-
|align=right|FC Oțelul Galați  ||align=center|1:3|| Lokomotiv Sofija||align=center|1:3||align=center|0:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| CFR Kluž ||align=center|1:3|| Anorthosis Famagusta FC||align=center|1:3||align=center|0:0
|-
|align=right|FK Rabotnički  ||align=center|2:1|| HŠK Zrinjski Mostar||align=center|0:0||align=center|2:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| NK Slaven Belupo ||align=center|2:4|| Galatasaray SK||align=center|1:2||align=center|1:2
|-
|align=right|UD Leiria  ||align=center|1:0|| Maccabi Netanya FC||align=center|0:0||align=center|1:0
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| HNK Hajduk Split ||align=center|1:2|| UC Sampdoria||align=center|0:1||align=center|1:1
|-
|align=right|KS Besa Kavajë  ||align=center|0:6|| Litex Loveč||align=center|0:3||align=center|0:3
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Maccabi Tel Aviv FC ||align=center|2:4|| Kayseri Erciyesspor||align=center|1:1||align=center|1:3
|-
|align=right|Atlético Madrid   ||align=center|5:1|| FK Vojvodina Novi Sad||align=center|3:0||align=center|2:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| NK Široki Brijeg ||align=center|0:6|| Hapoel Tel Aviv||align=center|0:3||align=center|0:3
|-
|align=right|AC Omonia   ||align=center|2:3|| PFK CSKA Sofia||align=center|1:1||align=center|1:2
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC Basel ||align=center|6:1|| SV Mattersburg||align=center|2:1||align=center|4:0
|-
|align=right|SV Ried   ||align=center|1:4|| FC Sion||align=center|1:1||align=center|0:3
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC MIKA Jerevan ||align=center|2:3|| FC Artmedia Bratislava||align=center|2:1||align=center|0:2
|-
|align=right|FK Dněpr Dněpropetrovsk  ||align=center|5:3|| GKS Bełchatów||align=center|1:1||align=center|4:2
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Budapest Honvéd FC ||align=center|0:4|| Hamburger SV||align=center|0:0||align=center|0:4
|-
|align=right|BSC Young Boys  ||align=center|2:6|| RC Lens||align=center|1:1||align=center|1:5
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Tobol Kostanaj ||align=center|0:3|| KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski||align=center|0:1||align=center|0:2
|-
|align=right|FK Austria Wien  ||align=center|5:4|| FK Jablonec 97||align=center|4:3||align=center|1:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FC ViOn Zlaté Moravce ||align=center|0:5|| FK Zenit Sankt-Petěrburg||align=center|0:2||align=center|0:3
|-
|align=right| FC Dinamo Tbilisi  ||align=center|0:8|| SK Rapid Wien ||align=center|0:3||align=center|0:5
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| MyPa ||align=center|0:3|| Blackburn Rovers FC||align=center|0:1||align=center|0:2
|-
|align=right|Drogheda United  ||align=center|1:4|| Helsingborgs IF||align=center|1:1||align=center|0:3
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FK Liepājas Metalurgs ||align=center|3:4|| AIK Stockholm||align=center|3:2||align=center|0:2
|-
|align=right|HJK Helsinki  ||align=center|2:4|| Aalborg BK||align=center|2:1||align=center|0:3
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FK Ekranas ||align=center|1:7|| Vålerenga IF||align=center|1:1||align=center|0:6
|-
|align=right|Dunfermline Athletic FC   ||align=center|1:2|| BK Häcken||align=center|1:1||align=center|0:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Brann Bergen ||align=center|6:4|| FK Sūduva Marijampolė||align=center|2:1||align=center|4:3
|-
|align=right|FC Haka   ||align=center|3:7|| FC Midtjylland||align=center|1:2||align=center|2:5
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| FK Dinamo Minsk ||align=center|1:5|| Odense BK||align=center|1:1||align=center|0:4
|-
|align=right|UN Käerjeng 97  ||align=center|0:4|| Standard Liège||align=center|0:3||align=center|0:1
|-style="background-color:#dddddd"
|align=right| Fredrikstad FK ||align=center|2:3|| Hammarby IF||align=center|1:2||align=center|1:1
|-
|}

1. kolo 
|}

Základní skupiny 
Ve druhém kole byly kluby 9. října 2007 nalosovány do osmi pětičlenných skupin, ve kterých se střetly každý s každým pouze jednou tak, aby každý tým hrál dva zápasy doma a dva venku.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Vyřazovací část

Vítěz 

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2007
Fotbal v roce 2008